Miss Persil est la soixante-deuxième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 2001.

Univers

Synopsis 
Aurore, jeune fille d'un quinzaine d'années, se réveille d'un long coma avec l'âge mental d'un enfant de cinq ans. Le Docteur Hondegger décide de l'envoyer chez les grands pour qu'elle se réhabitue, non sans lui avoir administré un élixir de jeunesse et assigné Renaud comme garde du corps. Mais, les choses ne tournent pas forcément comme prévu…

L'école où est envoyée Aurore est la même que celle de Cédric, de Laudec et Cauvin, dont les personnages font une apparition.

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 2001
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 2001